Mahavishnu – uno degli aspetti della divinità induista Visnù
Mahavishnu Orchestra – gruppo musicale jazz
Mahavishnu – album della Mahavishnu Orchestra del 1984